Тунгусская:

 Тунгусская — река в России, протекает в Томской области.
 Тунгусская синеклиза — является крупнейшей геологической структурой Сибирской платформы.